Askham ist der Name folgender geographischer Objekte: 

im Vereinigten Königreich
 Askham (Nottinghamshire)
 Askham (Cumbria)
 Askham Bryan, ein Stadtteil der Stadt York
 Askham Richard, ein Stadtteil der Stadt York

in Südafrika
 Askham (Südafrika)